Gabriele Gabrielli ist der Name folgender Personen:

* Gabriele de’ Gabrielli (1445–1511), italienischer Kardinal
 Gabriele Gabrielli (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1618
 Gabriele Gabrielli (Maler) (1895–1919), italienischer Maler